Сасько́ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Сасько Геннадій Михайлович — український композитор, музикант
 Сасько Олексій Вікторович — радянський та український футболіст
 Сасько Олена Олександрівна — російська письменниця, журналістка
 Сасько Федорович — козацький старшина, полковник
Сасько Максим Романович — український піаніст